Andriani – nobile famiglia comasca
 Antonio Silvano Andriani – politico ed economista italiano.
 Francesco Andriani – avvocato e politico italiano
 Oronzo Andriani – generale e aviatore italiano
 Oscar Andriani – attore italiano
 Ottaviano Andriani – maratoneta italiano
 Vincenzo Andriani – medico e archeologo italiano